St. Kastulus bezeichnet

 den heiligen Kastulus, siehe Heiliger Kastulus 
 die Stadtpfarrkirche St. Martin und Kastulus, siehe Martinskirche (Landshut)
 eine Kirche in Moosburg an der Isar, siehe St. Kastulus (Moosburg an der Isar) 
 eine Kirche in Schallenkam, siehe St. Kastulus (Schallenkam)
 eine Kirche in Unterschönbach bei Kühbach, siehe St. Kastulus (Unterschönbach)
 eine Kirche in der nordöstlichen Prager Altstadt, siehe Svatý Haštal
 eine Wallfahrtskirche in der oberbayerischen Gemeinde Reichertshofen, siehe Sankt Kastl